Domna steht für
Julia Domna († 217), zweite Frau des römischen Kaisers Septimius Severus
Militärflugplatz Domna, Russland
Domna (Snow) für einen Fluss im Einzugsgebiet der Desna, welches in den Snow (Fluss) mündet